Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2016

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2015 року був швейцарець Стан Вавринка. Він поступився у півфіналі шотландцю Енді Маррі. Перемогу в турнірі здобув серб Новак Джокович. Після неї він став володарем

Україну в основній сітці турніру представляв Ілля Марченко.

Сіяні гравці 

  Новак Джокович (чемпіон)
  Енді Маррі (фінал)
  Стан Вавринка (півфінал)
  Рафаель Надаль (3 коло, травма зап'ястя)
  Нісікорі Кей (4 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (3 коло, травма)
  Томаш Бердих (чвертьфінал)
  Мілош Раонич (4 коло)
  Рішар Гаске (чвертьфінал)
  Марін Чилич (1 коло)
  Давид Феррер  (4 коло)
  Давід Гоффен (чвертьфінал)
  Домінік Тім
  Роберто Ботіста Агут (4 коло)
  Джон Ізнер (4 коло)
  Жиль Сімон (3 коло)

<ol start="17">
  Нік Кирйос (3 коло)
  Кевін Андерсон (1 коло)
  Бенуа Пер (2 коло)
  Бернард Томич  (2 коло)
  Фелісіано Лопес (3 коло)
  Віктор Троїцький (4 коло)
  Джек Сок (3 коло)
  Філіпп Кольшрайбер (1 коло)
  Пабло Куевас  (3 коло)
  Жоан Соуза (2 коло)
  Іво Карлович (3 коло)
  Олександр Долгополов (знявся)
  Люка Пуй (2 коло)
  Жеремі Шарді (3 коло)
  Федеріко Дельбоніс (1 коло)
  Фабіо Фоніні (1 коло)
  Стів Джонсон (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2016 у тенісі